

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Larrabee – città della Contea di Cherokee, Iowa
Larrabee – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Informatica 
Larrabee – nome in codice di processore grafico, il cui sviluppo è stato cancellato, per il settore del calcolo parallelo.